Il doppio del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Nicolás Pereira che hanno battuto in finale Paul Kilderry e Simon Youl 6-4, 3-6, 7-6.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Nicolás Pereira (Campioni)
 Roberto Saad /  Jack Waite (primo turno)

 Roger Smith /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Doug Eisenman /  Tom Mercer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1994